Зърноядите (Bruchinae) са подсемейство бръмбари от семейство Листояди (Chrysomelidae).

Съществуват над 900 вида, широко разпространени, включително и в България. Те са опасни вредители.

Видове:
 Грахов зърнояд – нагризва семената на граха;
 Фасулев зърнояд – нагризва семената на фасула и др.

Вредят и на други култури като бакла, леща, фий и др. Борбата срещу тях по полетата става с инсектициди, а по складовете с фумигация.

Описание 
Тялото им достига на дължина до 2 – 4 mm.

Класификация 
 Подсемейство Зърнояди
 Група Rhaebinae Chapuis, 1874
 Род Rhaebus Fischer von Waldheim, 1824
 Група Pachymerinae Bridwell, 1929
 Триб Pachymerini Bridwell, 1929
 Род Pachymerus Thunberg, 1805
 Род Butiobruchus Prevett, 1966
 Род Caryobruchus Bridwell, 1929
 Род Caryoborus Schoenherr, 1833
 Триб Caryedonini Bridwell, 1929
 Род Mimocaryedon Decelle, 1968
 Род Caryedon Schoenherr, 1823
 Род Caryotrypes Decelle, 1968
 Род Aforedon Decelle, 1965
 Род Exoctenophorus Decelle, 1968
 Триб Caryopemonini Bridwell, 1929
 Род Protocaryopemon Borowiec, 1987
 Род Diedobruchus Pic, 1913
 Род Caryopemon Jekel, 1855
 Група Amblycerinae Bridwell, 1932
 Триб Amblycerini Bridwell, 1932
 Род Amblycerus Thunberg, 1815
 Триб Spermophagini Borowiec, 1987
 Род Zabrotes Horn, 1885
 Род Spermophagus Schoenherr, 1833
 Група Eubaptinae Bridwell, 1932
 Род Eubaptus Lacordaire, 1945
 Група Kytorhininae Bridwell, 1832
 Род Kytorhinus Fischer von Waldheim, 1809
 Група Bruchinae Latreille, 1802
 Триб Bruchini Latreille, 1802
 Род Bruchus Linnaeus, 1767
 Триб Megacerini Bridwell, 1946
 Род Megacerus Fahraeus, 1839
 Триб Acanthoscelidini Bridwell, 1946
 Род Gibbobruchus Pic, 1913
 Род Ctenocolum Kingsolver & Whitehead, 1974
 Род Caryedes Hummel, 1827
 Род Meibomeus Bridwell, 1946
 Род Penthobruchus Kingsolver, 1973
 Род Pygiopachymerus Pic, 1911
 Род Merobruchus Bridwell, 1946
 Род Acanthoscelides Schilsky, 1905
 Род Mimosestes Bridwell, 1946
 Род Stylantheus Bridwell, 1946
 Род Altheus Bridwell, 1946
 Род Pseudopachymerina Zacher, 1952
 Род Neltumius Bridwell, 1946
 Род Stator Bridwell, 1946
 Род Sennius Bridwell, 1946
 Род Megasennius Whitehead & Kingsolver, 1975
 Род Algarobius Bridwell, 1946
 Род Scutobruchus Kingsolver, 1968
 Род Rhipibruchus Bridwell, 1932
 Род Pectinibruchus Kingsolver, 1967
 Род Dahlibruchus Bridwell, 1931
 Род Cosmobruchus Bridwell, 1931
 Род Lithraeus Bridwell, 1952
 Род Bonaerius Bridwell, 1952
 Род Spatulobruchus Borowiec, 1987
 Род Palpibruchus Borowiec, 1987
 Род Specularius Bridwell, 1938
 Род Acanthobruchidius Borowiec, 1980
 Род Palaeoacanthoscelides Borowiec, 1985
 Род Horridobruchus Borowiec, 1984
 Род Callasobruchus Pic, 1902
 Род Bruchidius Schilsky, 1905
 Род Salviabruchus Decelle, 1982
 Род Sulcobruchus Chujo, 1937
 Род Parasulcobruchus Anton, 1999
 Род Borowiecus Anton, 1994
 Род Megabruchidius Borowiec, 1984
 Род Conicobruchus Decelle, 1951
 Род Kingsolverius Borowiec, 1987
 Род Decellebruchus Borowiec, 1987
 Род Margaritabruchus Romero & Johnson, 2001

Източници 

Вредители
Листояди